Спецназ России 
 Спецназ России (газета)
 Силы специальных операций Российской Федерации